Coelotrachelus är ett släkte av skalbaggar. Coelotrachelus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Coelotrachelus